Medanitos bezeichnet:

 Medanitos (Santa María), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Medanitos (Tinogasta), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien